USS Oneida je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Oneida (1810) 
 USS Oneida (1861) 
 USS Oneida (1898) 
 USS Oneida (SP-765) 
 USS Oneida (APA-221)

Oneida